Kusan (coosan),  malena porodica indijanskih jezika s područja oko zaljev Coos na oregonskoj obali, čini dio Velike porodice penutskih (Penutian) jezika. Jedini član porodice je jezik coos ili kus, kojime su se služila Kus plemena: Miluk i Hanis. –Kus Indijanci nazivani su i Kaus ili Kwokwoos, a kod Lewisa i Clarka označeni su imenom Cookkoo-oose. Većina preživjelih završila je na rezervatu Siletz.

Jezik 
Coos [csz]

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)
Kusan Family
Coos 

Penutian jezici
Penutian
 
Jezici po abecedi:K
indijanska plemena